Il cognome Pirovano può riferirsi a:
 Pirovano – cognome italiano
 Pirovano – famiglia di scultori italiani
 Alberto Pirovano (1884-1973) – genetista e agronomo italiano
 Algisio da Pirovano (...–1182) – arcivescovo cattolico italiano
 Angelo Pirovano (1922) – ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
 Anna Pirovano (2000) – nuotatrice italiana
 Aristide Pirovano (1915-1997) – vescovo cattolico e missionario italiano
 Attilio Pirovano (...-...) – calciatore italiano
 Daisy Pirovano (1977) – politica italiana
 Donato Pirovano (1964) – filologo, critico letterario e docente italiano
 Enrico Pirovano (1924) – ex calciatore italiano, di ruolo attaccante
 Ernesto Pirovano (1866-1934) – architetto italiano
 Ettore Pietro Pirovano (1949) – politico italiano
 Fabrizio Pirovano (1960-2016) – ex motociclista italiano
 Giovan Battista Pirovano (1937-2014) – ex calciatore italiano, di ruolo difensore
 Laura Pirovano (1997) – sciatrice alpina italiana
 Luigi Pirovano (1889-1923) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Luigi Pirovano (1900-1988) – arbitro di calcio italiano
 Maifreda da Pirovano (...-1300) – mistica italiana
 Mario Pirovano (1950) – attore teatrale italiano
 Maurizio Pirovano (1974) – cantautore italiano
 Mauro Pirovano (1956) – attore italiano
 Pino Pirovano, propr. Giuseppe Antonio Pirovano (1957) – doppiatore, direttore del doppiaggio e dialoghista italiano
 Umberto I da Pirovano (...–1166) – arcivescovo cattolico
 Umberto IV da Pirovano (XII secolo–1211) – cardinale italiano